Ancion est un patronyme.

C'est une forme contractée de Ancillon, diminutif d'Ancel qui signifie serviteur en ancien français.

Hypocoristiques : , Ancellin, , ,  (avec agglutination de l'article) et .

 Claude Ancion (1945-), un homme politique belge ;
 Élise Ancion, costumière belge ;
 Nicolas Ancion (1971-), un écrivain belge ;
 Pierre-Paul Ancion, écrivain, journaliste et peintre haïtien ;
 William Ancion (1941-), un homme politique liégeois.